Werbke ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Werbke-Pauli (vor 1880–nach 1913), Opernsängerin
 Hermann Werbke (1854–1922), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Martha Werbke (1865–1954), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Martha Leffler-Burckhard